Улица Пухова и Улица Генерала Пухова — название улиц в различных населённых пунктах, названные в честь Героя Советского Союза Николая Павловича Пухова.

 Улица Пухова — улица в Калуге
 Улица Пухова — улица в Донецке
 Улица Генерала Пухова — прежнее название улицы Князя Всеволода Ярославича в Киеве
 Улица Генерала Пухова — улица в Чернигове